Фридерик Алембек (духівник)
 Фридерик Алембек (золотар)

Див. також 
 Альнпех